Toto je seznam států světa seřazený podle spotřeby alkoholu na osobu za rok v litrech čistého lihu podle údajů Světové zdravotnické organizace za období 2003–2005. Je počítána spotřeba osob ve věku 15 let nebo starších. 

Všechny sloupce se vztahují k roku 2011 pouze s výjimkou sloupce "evidováno" a "celkem". Sloupec "evidováno" se vztahuje k průměrné zaznamenané spotřebě za období 2003–2005. Neevidovaná spotřeba byla vypočítána pomocí empirických šetření a odborných posudků. Sloupec "celkem" je součet prvních dvou sloupců. Poslední čtyři sloupce vyjadřují členění (2005) zaznamenané konzumace čistého alkoholu podle typu: pivo, víno, destiláty; sloupec "ostatní" se vztahuje na všechny ostatní alkoholické nápoje. Hodnoty byly opraveny v oblasti cestovního ruchu pouze v zemích, kde byl počet turistů za rok alespoň roven počtu obyvatel.

Tabulka

Statistika OECD
Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj uvádí ve zprávě 2013 OECD Health Data seznam zemí podle průměrné roční spotřeby čistého alkoholu v litrech na osobu (ve věku 15 let a starší). Metodika převodu alkoholických nápojů na čistý alkohol se může mezi jednotlivými zeměmi lišit. Například u piva je počítáno s obsahem čistého alkoholu 4–5%, u vína 11–16% a u destilátů 40%.

Související články 
 Seznam států světa podle spotřeby piva na osobu

Reference

Alkohol
Seznamy států světa